Plague Park to pierwszy album Handsome Furs.

Album 
 "What We Had" – 3:56
 "Hearts Of Iron" – 3:35
 "Handsome Furs Hate This City" – 4:58
 "Snakes On The Ladder" – 4:30
 "Cannot Get Started" – 3:00
 "Sing! Captain" – 5:21
 "Dead + Rural" – 3:00
 "Dumb Animals" – 5:37
 "The Radio's Hot Sun" – 2:34

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Handsome Furs
Albumy Sub Pop